Hodowca zwierząt – zgodnie z ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (), osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uczestnicząca w realizacji programu hodowlanego.

Zobacz też 
 Hodowla zwierząt

Hodowla zwierząt